Mettet is een plaats en gemeente in de provincie Namen in België. De gemeente telt ruim 13.000 inwoners. Mettet ligt in de Belgische Landstreek Condroz.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen 
Er zijn nog ettelijke gehuchten over het grondgebied van Mettet verspreid, waarvan enkele al in de 19e eeuw de omvang van een dorp hadden, zonder dat ze ooit de status van zelfstandige gemeente hadden, zoals Pontaury en Devant-les-Bois. Er werden echter wel enkele zelfstandige parochies opgericht.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwonersaantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Circuit 
Het dorp heeft ook een racecircuit namelijk: Circuit Jules Tacheny. Gebouwd in 2010 en 2280m lang.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. de grootste partij is in kleur.

Geboren in Mettet 
 Alain Crépin, componist

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Mettet

Externe link 
 Website van de gemeente
 Oude briefkaarten en foto's van Mettet

Plaats in Namen (provincie)